Omsc poate însemna:
Regiunea Omsc, o regiune din Rusia, situată în Siberia.
Orașul Omsc, capitala regiunii rusești Omsc.